Mellandammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellandammen (Habo socken, Västergötland), sjö i Habo kommun,  (6,64 ha)
Mellandammen (Norra Fågelås socken, Västergötland), sjö i Hjo kommun,  (8,58 ha)
Mellandammen, Västmanland, sjö i Sala kommun,  (8,86 ha)
Mellandammen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (9 ha)
Mellandammen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn